Родники (Воронежская область):

 Родники — хутор в Острогожскм районе.
 Родники — хутор в Репьёвском районе.